Grupo Carnavalesco Os Hippies — associação que participa no Carnaval de Ovar, na categoria de Grupo Carnavalesco;
 Hippie — movimento coletivo de contracultura dos anos 1960;
 Yuppie — termo anglófono cunhado no início dos anos 80 para um jovem profissional que trabalha numa cidade.

Desambiguação